HMS Spartan può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Spartan (95) – incrociatore leggero della Classe Dido
HMS Spartan (S105) – sottomarino della Classe Swiftsure